Mesec ist der Familienname folgender Personen:

 Lovro Mesec Košir (* 1999), slowenischer Sprinter
 Marjan Mesec (* 1947), jugoslawischer Skispringer